Haïl peut désigner :

 La province de Haïl, en Arabie saoudite,
 La ville de Haïl, en Arabie saoudite,
 L'ancien Émirat de Haïl, en Arabie saoudite.